Šarani est un toponyme qui peut désigner :
Šarani, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Šarani, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica.